Чербу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Копелеу.
 Чербу () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Тополог.
 Чербу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Житія.
 Чербу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Албота.
 Чербу () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.